Бельковичи ( транслит: Bieĺkavičy, бел: Белькавічы) — деревня в Пуховичском районе Минской области. Входит в состав Новопольского сельсовета. Расположен в 38,5 км к северо-западу от Марьиной Горки, в 31,5 км от Минска, в 12 км от железнодорожной станции Руденск на линии Минск — Осиповичи, у реки Птичь (приток Припяти ).

История 
На другом берегу реки Птичи находится деревня Гребень, древняя Гребня. Здесь проходил известный тракт из Минска в Украину, существовал паром или переправа, а позже укреплён мост. На мосту взималась пошлина по документу великого князя Владислава Вазы, изданной в 1633 году. В Минском повете Минского воеводства Великого княжества Литовского.

После Второго раздела Речи Посполитой в 1793 году вошла в состав Российской империи. В конце XVIII века деревня в Игуменском уезде Минской губернии Российской империи, дворянское владение. В 1816 году собственность Осовских. В 1870 году деревня Дудичского волости Игуменского уезда. В 1888 году была открыта школа грамоты, в которой в 1890 году учились 5 мальчиков и 2 девочки.

Во время Первой мировой войны, в феврале—декабре 1918 года была под оккупацией войск Германской империи.

25 марта 1918 года согласно Третьей Уставной грамоте деревня объявлено частью Белорусской Народной Республики. С 1 января 1919 года в соответствии с постановлением I съезда КП(б) Белоруссии вошла в состав Белорусской ССР. В августе 1919—июле 1920 года деревня была под оккупацией Польши.

В начале 1930-х годов создан колхоз.

Во время Великой Отечественной войны, с конца июня 1941 года по 4 июля 1944 года оккупирована нацистской Германией. В районе деревни действовала советская партизанская бригада «Беларусь». В июне 1943 года деревня была сожжена и убиты 6 её жителей.

После войны деревня была восстановлена.

Население 

 1800 г. — 13 домов, 131 житель
 1897 г. — 31 двор, 215 жителей.
 1908 г. — 36 домов, 190 жителей.
 1917 г. — 39 дворов, 250 жителей.
 1940 г. — 34 дома, 109 жителей.
 1960 г. — 128 жителей.
 1999 г. — 32 резидента
 2002 г. — 12 дворов, 29 жителей
 2010 г. — 17 резидентов
 2012 г. — 10 дворов, 19 жителей

Достопримечательности 

 Курганный могильник (X—XIII вв.) 0,2 км к северо-западу от села, в 100 м от дороги на Новополье, рядом с кладбищем.

Известные люди 
 Александр Зданович (1805—1868) — историк, педагог, мемуарист.

Список улиц 
 Дачный пер
 Полевая улица
 улица Пасечная
 Центральная улица

Примечания

Литература

Ссылки 

Населённые пункты Пуховичского района